Soler je priimek v Sloveniji in tujini.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Anton Soler (*1930),slovensko-argentinski pianist

Znani tuji nosilci priimka 
 Alex Soler-Roig (*1932), španski dirkač Formule 1
 Antonio Ruiz Soler (1921—1996), španski plesalec
 Francisco Gabilondo Soler (1910—1990), mehiški skladatelj
 Miguel Soler (1783—1849), argentinski general 
 Vincente Martin y Soler (1754—1806), španski skladatelj

Zunanje povezave